Adria-Liga steht für:
 Adriatische Basketballliga
 Adriatische Wasserballliga